Il termine uovo di Colombo si può riferire a:

 Uovo di Colombo – aneddoto popolare.
 L'Uovo di Colombo – gruppo rock progressivo.
 Lupin III – L'uovo di Colombo – titolo televisivo del film anime Lupin III - L'amore da capo: Fujiko's Unlucky Days.